Voir :
 Parti populaire libéral (Allemagne) pour l’ancien parti politique allemand ;
 Parti populaire libéral (Croatie) ;
 Parti populaire libéral (Suède) pour le parti suédois.